Юта може да се отнася за:
 Юта, щат в САЩ
 Юта, езеро в САЩ
 Юта, окръг в САЩ
 Юта или юти, индианско племе
 юта – вид растение и влакно, получавано от него